Жерминье́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Жерминье — в департаменте Юра.
 Жерминье — в департаменте Верхняя Сона.